У́лица Девя́того Января́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР в память о Кровавом воскресенье 1905 года.

Беларусь 
 Улица 9 Января — улица в Бресте.
 Улица 9 Января — улица в Бобруйске.

Казахстан 
 Улица 9 Января — улица в Алма-Ате.

Приднестровье 
 Улица 9 Января — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица 9 Января — улица в Бугуруслане, Оренбургская область.
 Бульвар 9 Января — улица в Барнауле, Алтайский край.
 Улица 9 Января — улица в Бийске, Алтайский край.
 Улица 9 Января — улица в Ачинске, Красноярский край.
 Улица 9 Января — улица в Берёзовском Свердловской области.
 Улица 9 Января — улица в Артемовском Свердловской области.
 Улица 9 Января — улица в Бирске.
 Улица 9 Января — улица в Брянске.
 Улица 9 Января — улица в Бутурлиновке Воронежской области.
 Улица 9 Января — улица в Вичуге Ивановской области.
 Улица 9 Января — улица во Владимире.
 Улица 9 Января — улица в Воронеже.
 Улица 9 Января — улица в Городце.
 Улица 9 Января — улица в Дзержинске Нижегородской области.
 Улица 9 Января — улица в Егорьевске Московской области.
 Улица 9 Января — название улицы Бориса Ельцина в Екатеринбурге в период с 1919 по 2008 годы.
 Улица 9 Января — улица в Иванове.
 Улица 9 Января — улица в Ижевске.
 Улица 9 Января — улица в Иловле Волгоградской области
 Улица 9 Января — прежнее название Меридианной улицы в Казани (Ново-Савиново).
 Улица 9 Января — улица в Кемерове.
 Улица 9 Января — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
 Улица 9 Января — улица в Красноярске.
 Улица 9 Января — улица в Кунгуре Пермского края.
 Улица 9 Января — улица в Кургане.
 Улица 9 Января — улица в Курске.
 Улица 9 Января — улица в Лесозаводске.
 В Липецке:
 Улица 9 Января;
 2-я улица 9 Января — прежнее (до 1957 г.) название Елецкой улицы;
 3-я улица 9 Января — прежнее (до 1957 г.) название улицы Павлова;
 4-я улица 9 Января — прежнее (до 1957 г.) название улицы Лескова;
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Киримова в Нальчике.
 Улица 9 Января — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица 9 Января — улица в Новороссийске.
 Улица 9 Января — улица в Опочке Псковской области.
 Улица 9 Января — улица в Оренбурге.
 Улица 9 Января — улица в Орске.
 Улица 9 Января — улица в Пензе.
 Улица 9 Января — улица в Перми.
 Улица 9 Января — улица в Петрозаводске.
 Улица Девятого Января — улица в Павловске (Санкт-Петербург).
 Улица 9 Января — улица в Смоленске.
 Улица 9 Января — улица в Советске.
 Улица 9 Января — улица в Старом Осколе
 Улица 9 Января — улица в Ставрополе.
 Улица 9 Января — улица в Тюмени.
 Улица 9 Января — улица в Уфе.
 Улица 9 Января — улица в Чите.
 Проезд 9 Января — проезд в Тольятти.

Узбекистан 
 Улица 9 Января — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица 9 Января — улица в Алчевске Луганской области.
 Улица 9 Января — улица в Белгороде-Днестровском Одесской области.
 Улица 9 Января — улица в Горловке Донецкой области.
 Улица 9 Января — улица в Днепре.
 В Донецке:
 Улица 9 Января (Куйбышевский район)
 Улица 9 Января (Пролетарский район)
 Улица 9 Января — улица в Керчи, Автономная Республика Крым.
 Улица 9 Января — улица в Коростене Житомирской области.
 Улица 9 Января — улица в Краматорске Донецкой области.
 Улица 9 Января — улица в Кривом Роге Днепропетровской области.
 Улица 9 Января — улица в Луганске.
 Улица 9 Января — улица в Никополе Днепропетровской области.
 Улица 9 Января — улица в Полтаве.
 Улица 9 Января — улица в Севастополе.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Николая Лозовика в Белой Церкви Киевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Тихой улицы в Богуславе Киевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Рождественской улицы в Вознесенске Николаевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Славянской улицы в Вольнянске Запорожской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Гнивани Винницкой области.
 Улица 9 Января — прежнее название Великой улицы в Гуляйполе Запорожской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы 22 Января в Жмеринке Винницкой области.
 Улица 9 Января — прежнее название Рождественской улицы в Запорожье.
 Улица 9 Января — прежнее название Тихой улицы в Зеленовке Херсонской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Январской улицы в Изяславе Хмельницкой области.
 Улица 9 Января — прежнее название Рассветной улицы в Кагарлыке Киевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Купеческой улицы в Каховке Херсонской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Танкистов в Кодыме Одесской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Кропивницком.
 Улица 9 Января — прежнее название Каретной улицы в Немирове Винницкой области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Героев Крут в Носовке Черниговской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Январской улицы в Первомайске Николаевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Ржищеве Киевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Светловодске Кировоградской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Гречковской улицы в Смеле Черкасской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Телиги в Староконстантинове Хмельницкой области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Ивана Кавалеридзе в Сумах.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Богдана Ступки в Таврийске Херсонской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Ужгороде.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Небесной Сотни в Фастове Киевской области.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Херсоне.
 Улица 9 Января — прежнее название улицы Софии Русовой в Чернигове.
 Улица 9 Января — прежнее название Январской улицы в Шостке Сумской области.
 Улица 9 Января — прежнее название Сарматской улицы в Ямполе Винницкой области.
 1-й и 2-й въезды 9 Января — прежние названия 1-го и 2-го Гвардейских въездов в Прилуках Черниговской области.

 1-09